Pleurón, Aitólosz aitól király fia és
 Pleurón város alapítója és királya